Voici la liste des personnages du manga et anime Lamu (Urusei Yatsura).

Personnages principaux

Ataru Moroboshi 
Nom dans la version française de l'anime : Ronnie Ataru

Lycéen coureur de jupon invétéré mais sans succès, Ataru se retrouve bien malgré lui fiancé à Lamu. Il attire la malchance (il est né un vendredi 13 avec tous les signes mauvais augures possible) et bien que plutôt fainéant, il fait preuve d'une grande volonté lorsqu'il s'agit de séduire une jolie fille, au grand désespoir de Lamu dont il s'attire les foudres (au sens propre comme au figuré).

Lamu 
Nom dans la version anglaise de l'anime : Lum

Lamu est une extra-terrestre de la race des Oni, proche des monstres de la mythologie japonaise du même nom (équivalence des Ogres occidentaux), elle peut voler (comme tous ceux de sa race) et lancer des éclairs électriques. Elle est amoureuse d'Ataru, qui après un quiproquo est devenu son fiancé, et est d'une jalousie maladive. Elle décide alors de résider sur terre avec son «  » (surnom donné à Ataru par Lamu), entrant même au lycée de Tomoboki. Elle porte le plus souvent un bikini et des bottes tigrées, quand elle n'est pas en tenue de lycéenne.

Shūtaro Mendō 
Camarade de classe de Ataru dont il en est tout le contraire, bien que dans le fond ils se ressemblent sur l'attirance envers la gent féminine. Issu d'une famille riche traditionnelle, il manie le katana, possède de nombreux hommes de main et espions. Imbu de lui-même, Mendo cherche à montrer qu'il est parfait et droit, s'opposant de fait systématiquement à Ataru. Ses faiblesses sont sa grande peur du noir (il se met à pleurer et hurler « Ouin maman, j'ai peur ») et ses collections excentriques typiques des gens fortunés (comme sa collection de poulpes, animal fétiche de la famille).
Il a une petite sœur, Ryôkô qui adore le tourmenter.

Shinobu Miyake 
Nom dans la version française de l'anime : Gaëlle

Avant l'arrivée de Lamu, elle était sur le point d'être la petite amie d'Ataru. Elle est très jalouse et dotée d'une force surhumaine lorsqu'elle est en colère, ce qui lui permet de lancer toute sorte d'objets sur la personne concernée. Rapidement, elle oublie Ataru au profit de Mendo qu'elle se verrait bien épouser. Elle devient l'objet de convoitise de nombreux personnages au cours de la série (dont un petit renard, un chef de gang à la bouche monstrueuse, Ataru et Mendo…) mais se plaint finalement de n'attirer que des idiots et des types pas nets.

Personnages secondaires humains

Ryūnosuke Fujinami 
Noms dans la version française de l'anime : Roméo ou Frédéric, selon les épisodes

Malgré un prénom masculin, Ryuunosuke est une fille. Son père, veuf, voulait un garçon et l'a éduquée dans ce sens. Mais même si elle se comporte comme un garçon, sa féminité commence à s'éveiller contre la volonté de son père. Elle tient au départ une buvette sur la plage avec son père puis déménagera dans l'enceinte même du lycée de Tomoboki où son père tiendra un petit commerce, intégrant de plus la classe des personnages principaux. Bien que voulant démontrer qu'elle est une fille, elle porte l'uniforme des garçons et a beaucoup de succès auprès de la gent féminine.

Kosuke 

Camarade de classe des personnages principaux, il peut être considéré comme un ami d'Ataru. Plutôt neutre avec des taches de rousseur il fait essentiellement de la figuration dans les histoires mais apparait très souvent dans le manga (mais est absent de la version animée). C'est d'ailleurs le seul camarade de classe des protagonistes de l'histoire dont on connait le nom.

Sakura 
Noms dans la version française de l'anime : Mirabelle ou son nom original, selon les épisodes

C'est une prêtresse Shinto. Elle deviendra infirmière au Lycée de Tomoboki. Particulièrement belle, son arrivée au lycée créera beaucoup de débordements de la part des lycéens. Elle se fiancera avec un magicien.

Sakuranbō (Cherry) 
Sakuranbou ou encore Sa-ku-ran-bu en japonais : .

Oncle de Sakura, c'est un moine errant d'influence zen, Shugendō et Shingon.

Apparence, situation 

Il est reconnaissable à son grand Kasa (笠), un chapeaux en paille ou en bambou tressé, porté par les paysans. Probablement du type "Ajiro Kasa" (網代笠). Il brandit un shakujo (錫杖 - Shakujō), un bâton utilisé par les religieux bouddhistes pour avertir leur présence, certaines personnes croyant que leur vue est néfaste car en relation avec la mort, (considérée par les fidèles du Shintô comme une souillure). Ce Shakujo indique que Cherry est un religieux ou un pèlerin ordinaires car le bâton comporte à son sommet deux anneaux de métal, alors que les religieux de haut grade et certaines divinités comme Jizô Bosatsu ont leur bâton orné de  représentant les « six destinées de la transmigration » (rokudô). Aussi parfois appelé kongô-zue, c'est un bâton de marche dont le bruit produit par les anneaux permet aux moines de faire fuir les mauvais esprits. Par-dessus une chemise suzukake fermée avant les poignés, il porte une veste noire sans manches qui a l'aspect d'un Jinbaori (陣羽織) ou d'un Sodenashibaori（袖なし羽織）fermé à la taille par une ceinture blanche. Aux pieds des sandales Waraji (草鞋) tressées de paille avec des liens également en paille torsadée. Cherry a fait un vœu d'ascèse. Bien qu'il soit supposé moine errant, il est établi dans le district de Tomobiki (区立友引 - Kuritsu Tomobiki) un quartier imaginaire de la mégalopole de Tokyo. On peut souvent le voir dans une tente de fortune dans un terrain vague non loin de la maison d'Ataru Moroboshi.
Il ne doit pas être confondu avec les moines komusō (虚無僧 en japonais) qui sont aussi itinérants et forts ressemblants mais leur chapeau sont des « tengais » fabriqués avec un panier de paille de jonc ou de roseau.

Origine du nom, liens familiaux 
Le vrai nom de Cherry est Sakuranbou, qui signifie littéralement « cerise » en japonais (). Mais parce que le signe kanji du mot peut être lu pour signifier « moine dérangé », une expression qui est assez juste en le décrivant, il préfère être appelé par le mot anglais «  », transcrit par  en japonais (Cherī ) car il pense que la vie monastique est semblable à une cerise « doux à l'extérieur mais avec un noyau dur à l'intérieur ». Il est l'oncle de la très belle prêtresse shinto Sakura , dont le nom en lien avec celui de Cherry signifie : "floraison de cerisiers". Elle occupe le poste d'infirmière au lycée de Moroboshi Ataru. Elle ne l'appelle pas par son nom mais par  (oncle). La mère de Sakura est également la sœur de Cherry, elle possède les mêmes caractéristiques physiques et est comme sa fille prêtresse shinto. Elle s'adresse à son frère en l'appelant :  (frère aîné).

Rôle dans la série 

Cherry a des pouvoirs spirituels étonnants (ou du moins c'est ce qu'il prétend) et il prédit souvent le sort d'Ataru. Il peut également pratiquer des exorcismes et réciter des mantras. Il a l'habitude de surgir de nulle part, souvent de lieux très étranges, immédiatement suivi d'une grande explosion (qui peut être simplement comique ou causer des dommages réels dans la région). Son visage impressionnant et sa très petite taille sont fréquemment utilisés pour l'effet comique, ou même comme défense contre les attaquants. Cherry peut être vu comme excessivement gourmand, et offre souvent ses services en échange d'un repas gratuit. Il est censé pratiquer le Tak Bat, une véritable tradition ancrée dans la culture bouddhiste. Cherry en tant que moine ascète est censé recevoir les offrandes des fidèles agenouillés face à lui. Ces offrandes, souvent du riz gluant, constituent la seule source de nourriture des moines, qui ne vivent que d’aumônes. Le Tak Bat s’effectue traditionnellement chaque matin aux aurores. Les dons collectés par les moines étant généralement supérieurs à leurs besoins journaliers, le surplus est ensuite redistribué aux plus pauvres. Cependant toutes les personnes autour de lui semblent affectés d'une pingrerie chronique.
 Il chante et récite des liturgies bouddhiques Shōmyō comme le « Namandabu », premier couplé: « KO GEN GI GI, I JIN MU GOKU, NYO ZE EN MYO, MU YO TO SHA ». La traduction donne : "La lumière de votre visage est inégalée dans la majesté" Encore un effet comique lorsqu'on connait le visage de Cherry.
 citation favorite : "Sadame ja." : "C'est le destin"

Comique de situation récurrent 
Les bouddhistes ne sont pas censés considérer le geste de Tak Bat comme de la charité à proprement parler : il s’agit, pour le fidèle, d’élever et de purifier son âme à travers un acte de générosité. Les moines japonais ou bouddhistes dans le reste de l'Asie, quant à eux, confrontés à leur vœu de pauvreté, en tirent de l’humilité, une quête qui forge d’ailleurs leur quotidien. Le comique de la situation avec Cherry et les autres personnages veut que cet ordre soit complètement inversé.

Autre 
Sur la couverture du tome 1 du manga de la collection Shônen chez l'éditeur Glénat, c'est le seul personnage à apparaître aux côtés des deux personnages principaux (Lum at Atari Moro). Sur la couverture du tome 4 il est dessiné en gros plan.

M. Onsen 
 est le professeur principal de la  qui comprend les pires élèves du lycée.

Tobimaro Mizunokoji 

C'est le rival de Mendô puisque les familles Mendô et Mizunokoji le sont depuis des générations. Sa famille est aussi très riche. Il a un reflet étrange dans les yeux (un croix blanche) comme sa mère et sa sœur.

Asuka Mizunokoji 
 
Sœur de Tobimaro, elle n'a jamais vu d'homme jusqu'à ses  y compris son père ou son frère (qui ignore son existence) par tradition familiale. Fiancée à Mendô par ses parents pour rompre la rivalité des deux familles. Hélas, le premier homme qu'elle voit est Ataru lui sautant dessus d'un air pervers. Elle développe alors une phobie des garçons, excepté pour son frère avec qui elle entretient un amour plutôt malsain, et pour Mendô quand elle apprend qu'il est lui-même grand frère. Elle est extrêmement forte (elle écrase les côtes de son frère en l'étreignant) et envoie valser les garçons très loin, ce qui contraste fortement avec le hurlement de terreur qu'elle pousse en les voyant.

Personnages secondaires non-humains

Benten 
Benten est une ancienne camarade de classe de Lamu et d'Oyuki avec lesquelles elle formait un trio infernal. C'est une déesse cosmique d'une race opposée à celle des Oni ce qui n'empêche pas son amitié pour Lamu. Elle a l'apparence d'une motarde, relativement peu vêtue à l'instar de Lamu et munie d'une chaîne, chevauchant un engin volant proche d'une moto.

Oyuki 
Oyuki est une ancienne camarade de classe de Lamu et Benten. C'est une Princesse des neiges, reine de Neptune. Elle contrôle le froid et est d'un naturel calme mais il ne faut pas pour autant se la mettre à dos.

Ran 
C'est une amie d'enfance de Lamu et Rei. Elle est amoureuse de ce dernier et cherche toujours à se venger de Lamu qui lui a causé beaucoup d'ennuis dans son enfance. D'une apparence calme, peut s'énerver facilement et utiliser tout un arsenal pour se battre. Elle se fait passer pour une élève du lycée de Tomoboki, elle est d'ailleurs la seule élève du lycée connue à ne pas être dans la classe d'Ataru.

Rei 
C'est un ami d'enfance de Lamu et Ran. Il est de la même race que Lamu et en est amoureux alors que ce n'est pas réciproque. Mais en dehors de Lamu, Rei aime part dessus tout manger, de tout et en grosse quantité. Lorsqu'il laisse aller ses émotions (colère, bonheur surtout quand on lui donne à manger), il se transforme en une sorte de taureau/tigre alors que son apparence normale est séduisante. Cette apparence grotesque trahit fortement le côté simplet de Rei et sa gloutonnerie.

Jariten (Ten) 
Nom dans la version française de l'anime : Moustique, parfois Ten

Petit cousin de Lamu, il vole lentement (vu son jeune âge) et crache du feu. Les femmes ne voient en lui qu'un petit garçon alors qu'il a l'esprit d'un coureur de filles. Sa relation avec Ataru est des plus conflictuelles, voyant en lui un rival.
Par ailleurs Ten a tendance à acheter des babioles extra-terrestre provoquant quiproquo et dégâts.

Kurama 

Kurama est la princesse extra-terrestre d'un peuple de corbeaux. À la manière de la belle au bois dormant elle est censée être réveillée de son sommeil cryogénique par son élu avec lequel elle poursuivra la lignée de son peuple. Hélas, à la suite d'un quiproquo, c'est Ataru qui la réveille. Dès lors elle se mettra à la recherche d'un « élu » digne d'elle, du moins elle obligera ses sbires corbeaux à le trouver au grand désarrois de ces derniers.

et  

Trois filles de l'ancienne école de Lamu, Benten, Oyuki et Ran. Ce trio de chipies cherche à battre le trio de Lamu, Benten et Oyuki pour prouver leur suprématie. Mais étant particulièrement idiotes et maladroites leurs plans ratent à chaque fois sans que les intéressées ne s'aperçoivent qu'on leur en voulait…

Personnages autres (animaux, monstres…)

Le chat Kotatsu 
Le chat Kotatsu est un énorme chat qui aime se mettre sous un . Il est amené chez Ataru par Ten et y demeure car il est plutôt difficile à virer. En dehors de chez les Moroboshi, on le voit souvent à un pupitre dans la classe d'Ataru ou en compagnie du principal du collège. Il apparait essentiellement en guise de figurant mais a le droit à quelques histoires.

Références 

Urusei yatsura
Urusei yatsura
Urusei yatsura